Molly Gibson est une fille américaine largement connue pour avoir été congelée en tant qu'embryon depuis le 14 octobre 1992, 27 ans avant sa naissance le 26 octobre 2020. Elle détient le record du monde de l'embryon congelé le plus longtemps jamais né.

Contexte 
Après avoir été donnée par un couple en 1992, Molly a été congelée et placée dans un congélateur cryogénique. L'embryon a été décongelé et transféré dans l'utérus de Tina Gibson, 28 ans, en février 2020. Tina, née en avril 1991, avait à peine 2 ans lorsque le couple originel a fait don de l'embryon de Molly à une clinique du Midwest. Le couple avait auparavant adopté l'embryon d'Emma, un embryon de 24 ans qui était le plus vieil embryon humain de l'histoire à être né, jusqu'à Molly.

Notes et références 

Naissance en octobre 2020
Personnalité liée au Tennessee
Embryologie